Лютовиска () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бещадский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 2221 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Лютовиска
 Крывка
 Смольник
 Журавин
 Хмель
 Дверник
 Ступосяны
 Процисне
 Сан
 Пщелины
 Устшики-Гурне
 Волосате
 Затварница
 Хульске
 Бжеги-Гурне
 Бенёва
 Бережки
 Буковец
 Царыньске
 Дверничек
 Сан
 Дыдёва
 Дзвиняч-Гурны
 Крыве
 Локед
 Мучне
 Насичне
 Сянки
 Скородне
 Соколики-Гурске
 Тарнава-Нижна
 Тарнава-Выжна

Соседние гмины 
 Гмина Цисна
 Гмина Чарна
  Закарпатская область
  Львовская область

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства
Бещадский повет